Colombini puede hacier referencia a :

Astronomía
 (7030) Colombini, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 18 de diciembre de 1993.

Personas
 Aldo Colombini (1951-2014), ilusionista, escritor y productor audiovisual italiano.
 Enzo Colombini (1958-), uno de los dos Capitanes Regentes (Jefes de Estado y Gobierno) de la Serenísima República de San Marino.
 Ignacio Colombini (1992-), futbolista argentino.
 Juan Colombini (1304-1352), noble italiano, fundador de la congregación de los Clérigos Apostólicos de San Jerónimo.